Le Comité pour la liquidation ou la destruction des ordinateurs (CLODO), Comité liquidant et détournant les ordinateurs ou Comité de libération et de détournements d'ordinateurs est une « organisation d'inspiration anarchiste » et anti-industrielle française apparue le 6 avril 1980 lors de la revendication d'un incendie criminel contre la société « Philips Data système » à Toulouse.

Néo-luddiste, le but du groupe est la destruction de moyens informatiques qu'il considère comme des instruments de répression et de contrôle. Dans un communiqué, le comité affirme : « lutter contre toutes les dominations est notre objectif ».

Ses membres sont restés anonymes.

Attentats 

  : incendies de l'entreprise CII-Honeywell-Bull et Philips à Toulouse (revendiqué)
  : incendie des archives de l'entreprise International Computers Limited à Toulouse (revendiqué)
  : bombe de 5 kg découverte à Louveciennes (revendiqué)
  : incendie d'une société d'informatique à Toulouse (revendiqué)
  : incendie des bureaux de l'Union des assurances de Paris à Paris (revendiqué)
  : plasticage contre un nouveau centre de traitement informatique de la préfecture de Haute-Garonne (revendiqué)
  : incendie des bureaux de l'entreprise américaine Sperry Univac (revendiqué)

Bibliographie et sources 

 Paul Masson, Les conditions de fonctionnement, d'intervention et de coordination des services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme, rapport de commission d'enquête sénatoriale, 17 mai 1984, page 23.

 Pierre Drouin, Un signal d'alarme, Le Monde, 11 avril 1980, .

 Le CLODO parle..., Terminal 19/84, revue du Centre d'information et d'initiative sur l'informatisation,  n° 16 octobre 1983, pp. 3-5.
 CLODO speaks, traduit par Maxine Holz et publié par Processed World, août 1984, ,  ;
 repris dans Chris Carlsson, Mark Leger, Bad Attitude : The Processed World Anthology, Verso, 1990, pp167-170.

 François Jarrige, Technocritiques : Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2016, page 255.

 Celia Izoard, L'informatisation, entre mises à feu et résignation, dans Les Luddites en France : Résistances à l'industrialisation et à l'informatisation (collectif), L'Échappée, Paris, 2010, p. 253-286.

 David Noble, Le Progrès sans le peuple : Ce que les nouvelles technologies font au travail, trad. Celia Izoard, Agone, Marseille, 2016.

 Francis Bernard, La révolution n'est pas une cryptoparty, dans Revue Z, n°9, Technopoles radieuses, 2015-2016.

 Quand les allumettes servaient de touche « off » : La balade incendiaire du Clodo, CQFD, n°157, septembre 2017, .

  John Zerzan, Wolfi Landstreicher, collectif, The Committee on the Liquidation of Computers (CLODO), in Uncivilized : The Best of Green Anarchy, Green Anarchy Press, 2012, pp. 227-230.

Notes et références

Articles connexes 
 Anarchisme en France
 Néo-luddisme
 Technophobie
 Liste d'organisations anarchistes
 Attentat de Roc'h Trédudon
 Attentat de Nashville

Années de plomb
Faction armée en France
Association ou organisme lié à l'informatique en France
Extrême gauche en France
Ancienne organisation anarchiste armée
Ancienne organisation anarchiste en France
Écologie libertaire